Карбоніл:

 Карбонільна група
 Карбоніли металів